

Clubs brésiliens de football 
 Esporte Clube Comercial basé à Campo Grande dans l'État du Mato Grosso do Sul.
 Esporte Clube Comercial basé à Cornélio Procópio dans l'État du Paraná.